Monte Carlo Masters 2018, właśc. Rolex Monte-Carlo Masters 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2018 z cyklu Monte Carlo Masters rozgrywany w dniach 15–22 kwietnia 2018 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 872 105 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Monako